Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Saalmuellerana
 Saaluncifera
 Sablia
 Sacadodes
 Saccharophagos
 Sadarsa
 Safia
 Safidia
 Saigonita
 Sajania
 Salia
 Saltia
 Sanacea
 Sanctflorentia
 Sandava
 Santiaxis
 Sanys
 Sapporia
 Saraca
 Saragossa
 Sarbanissa
 Sarbissa
 Sarcopolia
 Sarcopteron
 Sarmatia
 Saroba
 Sarobela
 Sarobides
 Saroptila
 Sarothroceras
 Sartha
 Sarthida
 Sarunga
 Saserna
 Sasunaga
 Satrapodes
 Savara
 Savoca
 Scambina
 Scedopla
 Scelescepon
 Schachowskoya
 Schalidomitra
 Schalifrontia
 Schausia
 Schausilla
 Schawagrotis
 Schazama
 Schinia
 Schiraces
 Schistorhynx
 Schoyenia
 Schrankia
 Sciatta
 Sciomesa
 Scioptila
 Sclereuxoa

 Sclerogenia
 Scodionyx
 Scoedisa
 Scolecocampa
 Scoliopteryx
 Scopariopsis
 Scopelopus
 Scopifera
 Scotia
 Scotocampa
 Scotochrosta
 Scotogramma
 Scotostena
 Scriptania
 Scriptoplusia
 Scrobigera
 Sculptifrontia
 Scutirodes
 Scythobrya
 Scythocentropus
 Sedina
 Segetia
 Seirocastnia
 Selambina
 Selenisa
 Selenistis
 Selenoperas
 Selicanis
 Semiophora
 Semiothisops
 Seneratia
 Senta
 Septis
 Sergiusia
 Seria
 Sericaglaea
 Sericia
 Serpmyxis
 Serrodes
 Serryvania
 Sesamia
 Setagrotis
 Setida
 Seudyra
 Sexserrata
 Shapis
 Shensiplusia
 Shiraia
 Siavana
 Siccyna
 Sidemia
 Sideridis
 Sigela
 Sigmuncus
 Silacida
 Silda
 Sillignea

 Simplicala
 Simplicia
 Simplitype
 Simyra
 Sinarella
 Sinariola
 Sineugraphe
 Singara
 Sinipolia
 Sinocharis
 Sinognorisma
 Sinosia
 Sinotibetana
 Sinupistis
 Sipatosia
 Sirioba
 Sisputa
 Sisyrhypena
 Sitophora
 Smicroloba
 Smyra
 Solgaitiana
 Soloe
 Soloella
 Somalibrya
 Sophaga
 Sophta
 Sorygaza
 Sosxetra
 Sotigena
 Spaelotis
 Spargaloma
 Sparkia
 Spartiniphaga
 Spectronissa
 Spectrophysa
 Speia
 Speiredonia
 Speocropia
 Spersara
 Sphetta
 Sphida
 Sphingomorpha
 Sphragifera
 Spilobotys
 Spiloloma
 Spinagrotis
 Spinipalpa
 Spirama
 Spiramater
 Spodoptera
 Spragueia
 Spudaea
 Squamipalpis
 Stadna
 Staga
 Standfussiana

 Standfussrhyacia
 Staurophora
 Stauropides
 Steganiodes
 Steiria
 Stellagyris
 Stellidia
 Stemmaphora
 Stemonoceras
 Stenagrotis
 Stenbergmania
 Stenhypena
 Stenocarsia
 Stenocodia
 Stenocryptis
 Stenodrina
 Stenoecia
 Stenograpta
 Stenoloba
 Stenopaltis
 Stenopis
 Stenoprora
 Stenopterygia
 Stenorache
 Stenosomides
 Stenosticta
 Stenostigma
 Stenostygia
 Stenoxia
 Stenozethes
 Stibadium
 Stibaena
 Stibaera
 Stictigramma
 Stictoptera
 Stigmoplusia
 Stilbia
 Stilbina
 Stilbotis
 Stimmia
 Stiria
 Stiriodes
 Stomafrontia
 Stonychota
 Storthoptera
 Strabea
 Strathocles
 Strepselydna
 Strepsimanes
 Stretchia
 Striagrotis
 Striaptera
 Stridova
 Strigania
 Strigina
 Strigiphlebia

 Strongylosia
 Stygiathetis
 Stygiodrina
 Stygionyx
 Stygiostola
 Stylopoda
 Stylorache
 Subacronicta
 Subanua
 Subleuconycta
 Subnoctua
 Subsimplicia
 Subthalpa
 Sudariophora
 Sugia
 Sugitania
 Suma
 Sundwarda
 Sunira
 Supersypnoides
 Supralathosea
 Sutyna
 Swinhoea
 Syagrana
 Sydiva
 Syfania
 Syfanoidea
 Syllectra
 Symmolpis
 Sympis
 Sympistis
 Sympistoides
 Symplusia
 Synalamis
 Synalissa
 Synanomogyna
 Syncalama
 Synclerostola
 Synedoida
 Syngatha
 Syngrapha
 Synolulis
 Synomera
 Synorthodes
 Synthaca
 Syntheta
 Synthymia
 Synvaleria
 Synyrias
 Sypna
 Sypnoides
 Syrnia
 Syrrusis
 Syrrusoides
 Systaticospora
 Systremma

Примечания 

Совки
Списки бабочек